Richard Burns est un pilote de rallye anglais, né le 17 janvier 1971 à  Reading et décédé le 25 novembre 2005 à Londres.

Biographie 

Il fait ses débuts en rallye en 1988 et termine à deux reprises à la seconde place du championnat du monde (en 1999 et 2000), avant de remporter finalement le titre en 2001. 

Victime d'une tumeur au cerveau, il a été contraint d'interrompre sa carrière à la suite d'un évanouissement peu avant le Rallye de Grande-Bretagne 2003. C'est à ce moment que fut diagnostiquée sa maladie. Il était alors mathématiquement en lutte pour le titre de champion du monde, grâce à sa régularité, bien que n'ayant remporté aucune course au volant de sa Peugeot 206 WRC.

Le vendredi 25 novembre 2005, soit quatre ans jour pour jour après son titre de champion du monde des rallyes, il succombe à sa tumeur au cerveau après être tombé dans le coma quelques jours auparavant.

Avec l'Écossais Colin McRae, il est le seul pilote britannique à avoir remporté ce titre.

Un jeu vidéo de rallye, très réaliste d'un point de vue simulation de rallye, a été édité sur son nom : Richard Burns Rally.

Palmarès

Titres

Victoires en rallyes 
références : Jonkka's World Rally Archive, RallyBase

Victoires en championnat du monde des rallyes

Records en championnat du monde des rallyes 

 Champion avec le moins de victoires en une saison  : 1 seule victoire lors du championnat du monde 2001
 Champion avec le "plus faible" ratio de victoires / saison 7,1 % lors du championnat du monde 2001 : 1 victoires sur 14 rallyes

Résultats en rallye

Résultats détaillés en championnat du monde des rallyes 

légende 
Ab. = Abandon 
An. = Rallye annulé 
Dq. = Disqualifié

Résultats complets en championnat du monde des rallyes

Victoire en ERC 
 Rallye d'Écosse : 1993;

Victoire en APRC 
 Rallye de Nouvelle-Zélande : 1996;

4 victoires en BRC 
 Rallye du Pays de Galles : 1993; 
 Rallye Pirelli : 1993;
 Rallye d'Écosse : 1993;
 Rallye de l'île de Man : 1993.

Distinctions 
 Autosport Autosport's International Rally Driver Annual Award 2000 et 2001 
 Autosport's National Rally Driver Annual Award 1993

Bibliographie 
 Richard Burns: Rallying's Would-be King, David Williams, éd. J H Haynes & Co Ltd,  (anglais).

Annexes

Notes et références

Liens externes 

 
  Site officiel;
  Richard Burns sur www.juwra.com;
  Richard Burns sur www.rallybase.nl;
  Richard-Burns sur www.ewrc-results.com.  

Pilote de rallye anglais
Naissance à Reading (Royaume-Uni)
Naissance en janvier 1971
Décès en novembre 2005
Champion du monde des rallyes
Décès à 34 ans
Mort d'une tumeur au cerveau
Mort d'un cancer au Royaume-Uni
Décès à Londres